Creado por la compañía WinDS PRO Central en el año 2007, es una colección de los mejores emuladores para las consolas fijas y portátiles Atari, Bandai, Coleco, Commodore, Microsoft, MSX, NEC, NeoGeo, Nintendo, PlayStation y Sega. Está disponible para los sistemas operativos Windows y Linux (LinuxDS PRO).

Anteriormente estaba disponible en otras dos versiones:

 WinDS PRO Zero, que contenía la misma colección de WinDS PRO Apps con la ventaja de poder descargar e instalar sólo los emuladores necesarios.
 WinDS PRO Android, que contenía un elenco completo de los mejores emuladores disponibles en Google Play.

Notas

Enlaces externos 
Página oficial  - www.windsprocentral.blogspot.com

Software de 2007
Software para Android
Software para Linux
Software para Windows